Жукотки () — промежуточная железнодорожная станция 5-го класса Киевской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Чернигов—Овруч, расположенная непосредственно юго-восточнее села Гирманка и южнее села Жукотки (Черниговская область, Украина).

История 
Остановочный пункт открыт в 1944 году на действующей ж/д линии Чернигов—Овруч, участок Чернигов—Славутич электрифицирован в 1988 году. В период 2007—2010 года был остановочным пунктом. До 2004 года действовала ветка линии Чернигов—Овруч Жукотки—Жидыничи и сама станция Жидыничи.

Общие сведения 
Станция представлена боковой и островной платформами. Имеет 3 пути. Нет здания вокзала.

Пассажирское сообщение 
Ежедневно станция принимает пригородные поезда сообщения Чернигов—Неданчичи, один поезд Неданчичи—Киев-Волынский, по субботам Чернигов—Иолча.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 
 

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Черниговской области